Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy 2004 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Karol Kučera (Qualificato)
 Glenn Weiner (ultimo turno)
 Andreas Seppi (Qualificato)
 Julien Jeanpierre (ultimo turno)

 Rik De Voest (primo turno)
 Dick Norman (ultimo turno)
 Wesley Moodie (Qualificato)
 Sébastien de Chaunac (ultimo turno)

Qualificati 

 Karol Kučera
 Wesley Moodie

 Andreas Seppi
 Rik De Voest

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2004